

Persone 
 Auguste Marie Henri Picot de Dampierre, detto le marquis de Dampierre (1756-1793), generale francese
 Fernand Picot (1930-2017) – ciclista su strada francese
 François-Édouard Picot (1786-1868) – pittore francese
 François Georges-Picot (1870-1951) – diplomatico francese
 Georges Picot (1838-1909) – magistrato e storico francese
 Hajnalka Király-Picot (1971) – schermitrice ungherese naturalizzata francese
 Olga Georges-Picot (1940-1997) – attrice francese
 Patrick Picot (1951) – ex schermidore francese, campione olimpico
 Philippe-Isidore Picot de Lapeyrouse o La Peirouse (1744-1818) – naturalista e ornitologo francese
 Pierre-Joseph Picot de Clorivière (1735-1820) – gesuita francese
 Pierre-Marie-Auguste Picot de Peccaduc (1767-1834) – militare francese
 Henry-René-Marie Picot de Peccaduc (1770-1841) – militare francese

Altro 
 Accordo Sykes-Picot, ufficialmente Accordo sull'Asia Minore – accordo segreto per il Medio Oriente tra Regno Unito e Francia, dopo la prima guerra mondiale
 Stadio Marcel Picot – impianto sportivo multifunzione francese di Tomblaine